Laçin (district), een district van de Turkse provincie Çorum
Laçin (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing